bje – codice ISO 639-3 della lingua biao-jiao mien